Sportinformation est une agence de presse sportive suisse. Elle a été créée en avril 1922 à Zurich. Elle appartient à 100 % à l’Agence télégraphique suisse. Elle assure la couverture de l'actualité sportive à l'échelle nationale et mondiale. Elle prend en considération tous les sports dont la fédération est affiliée en l'Association olympique suisse.

Sportinformation